La nazionale di pallavolo femminile dell'India è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'India ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'India.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

AVC Challenge Cup

Giochi della Lusofonia

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile dell'India